Gare du Nord puede ser el nombre de estaciones de diferentes ciudades. Es el término francés empleado para referirse a la Estación del Norte, nombre de estación frecuente en muchos lugares. Con esta denominación se encuentran:

 La Gare du Nord de Bruselas, de tren y de metro.
 La Gare du Nord de Mulhouse.
 La Gare du Nord de París, de tren.
 La Gare du Nord de París, de metro.